Никчевич () — фамилия. Известные носители:

 Никчевич, Иван — сербский гандболист, левый крайний польской «Вислы» из Плоцка и сборной Сербии. 
 Никчевич, Небойша — черногорский шахматист, гроссмейстер (1997).
 Никчевич, Радислав — югославский юрист, партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.